Lough Derg ist der Name folgender Seen:

 Lough Derg (Shannon), See in Irland im Unterlauf des Shannon
 Lough Derg (Donegal), See in Irland in der Region Ulster